Валенти́н Влади́мирович Фила́тов (19 марта 1982, Ленинград, СССР) — российский футболист, защитник.

Биография 
Отец Владимир работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры (Металлострой). Мать Марина — медсестрой в диспансере. Погибли в автоаварии 5 октября 2003 перед матчем «Зенит» — «Черноморец».

Воспитанник ДЮСШ «Звезда». В 2001 году выступал за вторую команду «Зенита» во втором дивизионе. В 2002 году попал в основной состав петербургского клуба. В 2003 году в игре за дубль с «Сатурном» в манеже получил тяжёлую травму — разрыв передней крестообразной связки левого колена. После гибели родителей долго не мог восстановиться психологически, был отправлен в дубль. В 2005 году полсезона выступал за «Носту» и половину — за «Петротрест». В 2006 году выступал в Румынии за клуб «Униря». С 2007 года играл за «Спартак-Нальчик». В августе 2011 года подписал двухлетнее соглашение с ФК «Ростов». В сентябре 2012 года перешёл в футбольный клуб «Химки». В июне 2013 из-за разногласий с тренером покинул команду. Играл в чемпионате Гатчины, выступал экспертом на матчах «Зенита» на телеканале 100ТВ.

6 августа 2013 подписал контракт с клубом второго дивизиона «Тосно». 12 марта 2014 забил единственный гол в 1/8 Кубка России в гостевом матче против московского «Спартака». По окончании сезона 2014/2015 покинул клуб в качестве свободного агента.

27 августа перешёл в петербургское «Динамо». 2 декабря 2016 покинул клуб по соглашению сторон. В 2017 году предложений от клубов не получал и завершил профессиональную карьеру; выступал в составе команды «МашТех» в чемпионате Санкт-Петербурга.

С декабря 2017 года — тренер в любительском клубе «КФ» СПб на зимнем первенстве города. В конце августа 2019 года заявлен в качестве игрока в команду СТД «Петрович», участвующую в чемпионате Санкт-Петербурга. Являлся также главным тренером молодёжной команды ФК «КФ». С 2020 тренер ГБУ СШОР Колпинского района Санкт-Петербурга (СШОР Искра). 

Окончил Университет имени Лесгафта. По состоянию на 2017 год имел тренерские лицензии категории С и юношескую B.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Профиль на сайте gazeta.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Петротрест»
Игроки ФК «Униря» Урзичени
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Выпускники Университета имени Лесгафта